Batalha de Falkirk (1298) — importante batalha da Primeira Guerra da Independência Escocesa
 Batalha de Falkirk (1746) — batalha dos Levantes Jacobitas

Desambiguações de guerras e batalhas